Hostert kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Hostert, Rambrouch, Redange, 
 Hostert, Niederanven, Luxemburg,